Federico V di Hohenstaufen (1164-1170) fu duca di Svevia.
Federico V Hohenzollern, (1333-1398), fu Burgravio di Norimberga, Bayreuth-Kulmbach e Ansbach.
Federico V di Wittelsbach-Simmern (Amberg 1596-Magonza 1632) elettore palatino e re di Boemia (col nome di Federico I).
Federico V (31 marzo 1723 – 13 gennaio 1766) è stato un sovrano danese.
Adolfo Federico V (22 luglio 1848-11 giugno 1914) fu granduca di Meclemburgo-Strelitz.